Ion Nacu (n.1947- 2021, Chisinau) - a fost un astronom și profesor de astronomie din Moldova , fost membru ULCT

Biografie
 A absolvit Universitatea de Stat din Moldova in anul 1970, unde a avut că dascăl pe conferențiarul și astronomul Vitali Grigorevski din Odesa. Acesta i- a inspirat dragostea pentru astronomie. Nacu a predat multi ani astronomia în școlile secundare din Chișinău, a colaborat cu Observatorul Astronomic al Universității de stat din Moldova și a construit Observatorul astronomic al Liceului Real din Chișinău, împreună cu Vasile Cernobai, unde a predat multi ani astronomia, iar spre sfârșitul vieții a publicat manualul de baza de astronomie , care e folosit actualmente atât în Republica Moldova cât și în Romania în școlile secundare și licee. Acest manual este mult mai complet și mai modern decât manualul lui Gheorghe Chis, publicat în anii comunismului în România.
In afara de aceasta, Nacu a publicat și lucrări metodice de astronomie în revista "Fizica și Tehnologiile moderne", a popularizat aceasta disciplină, inclusiv la conferințe pedagogice din Republica Moldova.
Ion Nacu a fost vărul Dnei Raisa Vieru, soția poetului Grigore Vieru.

Referințe